Валадареш (порт. Valadares) — топоним:

 Валадареш (Байан) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Валадареш (Вила-Нова-де-Гайа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Валадареш (Монсан) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Валадареш (Сан-Педру-ду-Сул) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.